El acrónimo PAF puede referirse a:

 Patrulla Acrobática de Francia. Equipo de demostración acrobática del Ejército del Aire Francés.
 Paf. Compañía de juegos finesa.
 Personal Ancestral File. Software de [enealogía
 En neurociencia, lenguaje y biología se refiere a patrones de acciones fijas, como estornudar, toser o reír.